Камикава (яп. 上川支庁) — неоднозначный термин.

Топоним 
 Камикава (округ)
 Камикава (Сайтама)
 Камикава (Хоккайдо)
 Камикава (Хёго)

Персоны 
 Камикава, Дайки (1989) — японский дзюдоист.
 Камикава, Тору (1963) — бывший японский футбольный арбитр.